Georges Rossi peut désigner : 
 Georges Rossi, géographe français ;
 Georges Rossi (1918-1942), militaire français, compagnon de la Libération.